

Diminutif 
Sarko est un diminutif notamment utilisé en guise de surnom pour :
 Nicolas Sarkozy, homme politique français, président de la République française de 2007 à 2012.

Titres 

 Le Sarkophage, publication fondée en 2007.

Patronyme 

 Joseph Sarko, grammairien et poète juif italien de la première moitié du .
Abréviation